Travassos oder Travassós steht für folgende Orte in Portugal:

im Distrikt Braga:
 Travassos (Póvoa de Lanhoso), Gemeinde im Kreis Póvoa de Lanhoso
 Travassós (Fafe), Gemeinde im Kreis Fafe
 Travassós (Vila Verde), Ort und Gemeinde im Kreis Vila Verde
 Travassos (Vilar), Ort in der Gemeinde Vilar (Terras de Bouro)

im Distrikt Viseu:
 Travassós de Baixo, Ort in der Gemeinde Rio de Loba, Kreis Viseu
 Travassós de Cima, Ort in der Gemeinde Rio de Loba, Kreis Viseu

Travassos ist der Familienname folgender Personen:
 José Travassos (1922–2002), portugiesischer Fußballspieler
 José Lúcio Travassos Valdez (1787–1862), portugiesischer Politiker
 Lauro Travassos (1890–1970), brasilianischer Zoologe 

Siehe auch:
 Travassô, Dorf und Gemeinde im Kreis Águeda, Distrikt Aveiro, Portugal